Félix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz erano i detentori del titolo ma entrambi hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Tim Pütz e Michael Venus hanno battuto Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut con il punteggio di 6-3, 64-7, [11-9].

Teste di serie 
Le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (ritirati)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale) 
  John Peers /  Filip Polášek (semifinale) 
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (secondo turno) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi /  Arthur Rinderknech (quarti di finale)

  Novak Đoković /  Filip Krajinović (secondo turno)

Ranking protetto 

  Fabrice Martin /  Andreas Mies (quarti di finale)

Alternate 

  Roberto Bautista Agut /  Aleksandr Bublik (secondo turno)

  Santiago González /  Andrés Molteni (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2021